Slutspillet ved Europamesterskabet i fodbold 2012 begyndte den 21. juni 2012, og blev afsluttet med finalen i Kyiv den 1. juli 2012.

Kvalificerede hold

Overblik

Kvartfinaler

Tjekkiet – Portugal

Tyskland – Grækenland

Spanien – Frankrig

England – Italien

Semifinaler

Portugal – Spanien

Tyskland – Italien

Finale

Eksterne henvisninger 
 Interaktiv kampguide på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Slutspil